Mistrzostwa Albanii w piłce siatkowej mężczyzn 2017/2018 – 72. sezon walki o mistrzostwo Albanii organizowany przez Albański Związek Piłki Siatkowej (alb. Federata Shqiptare e Volejbollit). Zainaugurowany został 30 września 2017 roku i trwał do 25 kwietnia 2018 roku. 

W rozgrywkach o mistrzostwo Albanii brało udział 9 drużyn.

Mistrzostwo Albanii zdobył zespół , który w finale fazy play-off pokonał drużynę .

Drużyny uczestniczące

Faza zasadnicza

Tabela wyników

Terminarz i wyniki spotkań

Tabela

Faza play-off

Drabinka

Ćwierćfinały 
(dwumecze)

Półfinały 
(do dwóch zwycięstw)

Finał 
(do trzech zwycięstw)

Klasyfikacja końcowa

Bibliografia 
 

Pierwszy poziom rozgrywek siatkarskich w Albanii
2017 w Albanii
2017 w piłce siatkowej
2018 w piłce siatkowej
2018 w Albanii